Bate (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Nova Gorica
 Bate (Burkina Faso), een plaats in Burkina Faso
 Baté, een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Somogy
 FK BATE Borisov, een Wit-Russische voetbalclub